Marcin Grabowski – polski kardiolog
 Marcin Grabowski (ur. 2000) – polski piłkarz